Rejepmyrat Agabaýew (en russe : ), né le  au Turkménistan, est un footballeur international turkmène reconverti en entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Rejepmyrat Agabaýew est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Baýram Durdyýew en 1994. 

Il compte ?? sélections et ?? buts avec l'équipe du Turkménistan entre 1994 et 2004.

Palmarès

En tant que joueur 
 Nisa Achgabat :
 Champion du Turkménistan en 1996, 1999
 Vainqueur de la Coupe du Turkménistan en 1998

 Kairat Almaty :
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2000 et 2001

 FK Achgabat :
 Champion du Turkménistan en 2007 et 2008
 Vainqueur de la Supercoupe du Turkménistan en 2007

En tant qu'entraîneur 
 Balkan Balkanabat :
 Champion du Turkménistan en 2010
 Vainqueur de la Coupe du Turkménistan en 2010

Récompenses 
 Meilleur buteur du Championnat du Turkménistan en 1995 (), 1996 (), 1998 () et 1999 ()
 Meilleur buteur du Championnat du Kazakhstan en 1999 ()

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international turkmène
Footballeur soviétique
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Entraîneur turkmène de football
Naissance en RSS du Turkménistan
Naissance en août 1973
Joueur du FK Atyraou
Joueur du Kyzyljar Petropavl